1987 Голяма награда на Испания е 17-о за Голямата награда на Испания и тринадесети кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 27 септември 1987 година на пистата Херес в Херес де ла Фронтера, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Испания